Gargani ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Gargani (* 1935), italienischer Rechtsanwalt und Politiker, MdEP
 Maria Gargani (1892–1973), italienische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin, Selige